Puchar Liechtensteinu w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Liechtensteinie. Organizowane co sezon przez Liechtensteiński Związek Piłki Nożnej (LFV) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1946 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Liechtensteinu. Zwyciężył klub FC Triesen pokonując 3:1 w finale FC Vaduz. Początkowo rozgrywane były systemem wiosna-jesień, a od sezonu 1965/66 systemem jesień-wiosna. W sezonach 2019/20 i 2020/21 rozgrywek nie dokończono z powodu pandemii COVID-19.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 15 klubów występujących w różnych ligach Mistrzostwach Szwajcarii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2005/06 rozgrywki składają się z 5 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, rundy drugiej eliminacyjnej, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Rheinpark Stadion w Vaduz.

Zwycięzcy i finaliści

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Liechtensteinu na podium oficjalnie stawało w sumie 7 drużyn. Liderem klasyfikacji jest FC Vaduz, który zdobył 48 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Swiss Super League

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 

!